Europamästerskapet i handboll för herrar 1996 var det andra europamästerskapet i handboll för herrar, och spelades i Ciudad Real och Sevilla i Spanien i perioden 24 maj - 2 juni 1996.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Externa länkar 
 EHF, EM-1996

1996 i Spanien
1996
Handbollssäsongen 1995/1996
Internationella handbollstävlingar i Spanien